Кристофер Алесунд (, род. 29 мая 1990, Спанга, Швеция) — шведский киберспортсмен, также известный под псевдонимом «GeT_RiGhT». Профессиональный игрок в серии игр Counter-Strike и Counter-Strike:Global Offensive.

Личная жизнь 
Кристофер родился в маленьком городе Спанга, который находится вблизи столицы Швеции. «Это место ближе всего к гетто»  — говорил GeT_RiGhT в одном из своих интервью.С ранних лет увлекался футболом, мотокроссом, а также немного — стрельбой из пневматического оружия. Его отец был тренером местной футбольной команды, однако вскоре он умер, а Кристофер получил несколько травм правой ноги, из-за чего с футболом пришлось попрощаться.

Впервые с компьютерными играми познакомился, играя на компьютере своего старшего брата ещё в самом раннем возрасте. Он играл в такие игры как Starcraft, Warcraft и Quake 2. В Counter-Strike стал играть в 9 лет, начиная с самых ранних версий того времени. На тот момент занимался этим по несколько часов в неделю. В 12 лет начал тратить больше времени на игры с появлением личного компьютера. Открыл такой стиль игры как «люркер», то есть находящийся за спиной противника.

Карьера 
Уже в 16 лет GeT_RiGhT играл за свою первую полу-профессиональную команду Urgestein из Швеции. Вскоре его заметили и позвали играть за команду Begrip. Вот как прокомментировал свою позицию по поводу нового игрока в своем составе, на тот момент менеджер состава Begrip-Invidiv
<blockquote>«Он особо был не известен за рубежом, но в Швеции многие знают его, и уровень его игры впечатляет. Когда мы с JEAGARN’ом видели его полгода назад в составе малоизвестной команды, я сказал, что этот парень далеко пойдет. Так и случилось..»</blockquote>

В 2007 году, GeT_RiGhT стал победителем номинации «Лучший игрок Швеции 2007 года» от сайта fragbite. Вдобавок он был номинирован в номинации «Counter-Strike Прорыв года» от Американской организации Global Gaming League.

 В составе Ninjas in Pyjamas 
27 июля 2012 года состав по CS у SK был расформирован, после чего 10 августа Алесунд вместе со своим товарищем по команде Патриком «f0rest» Линдбергом примкнул к команде по Counter-Strike: Global Offensive'' Ninjas in Pyjamas.

Компанию связке из SK составили три шведских игрока: Робин «Fifflaren» Йоханссон, Ричард «Xizt» Ландстрём и Адам «friberg» Фриберг, и Раиль «jun1y» Тинчурин сидел на скамье запасных

Пятёрка до конца 2012 года приняла участие в семи турнирах, все из которых закончились триумфом шведского коллектива. Такая тенденция сохранялась вплоть до апреля 2013 года, когда в финале пятого сезона лиги StarLadder команда уступила золото 3-му СНГ-составу команды Virtus.pro со счётом 2-0 по картам, тем самым прервав рекордную беспроигрышную LAN-серию, которая насчитывала 87 побед. На октябрь 2013 года команда в одном и том же составе приняла участие в 33 турнирах и в 32 из них попали в призы.

В 2019 году Кристофер покинет ряды Ninjas in Pyjamas после major-турнира Starladder Berlin Major 2019.

В 2013—2014 годах признавался лучшим игроком CS:GO по версии ресурса hltv.org.

В 2015 году занял 11 место среди лучших игроков CS:GO по версии ресурса hltv.org.

16 января 2021 года объявил о прекращении карьеры игрока Dignitas, став стримером этой же организации.

7 ноября 2021 года, перед самим финалом PGL Major Stockholm 2021, сыграл шоу-матч с Даниилом Тесленко, Олофом Кайбером, Мареком Галинским и комментатором Робином Джохансоном против команды Copenhagen Flames.

Достижения

Статистика 
Сводная статистика по турнирам, сыгранным Кристофером за 8-летний период.

Команды 
За свою карьеру Кристофер выступал за:
 Begrip Gaming
 Giants/Lanklan
 fnatic
 SK Gaming
 Ninjas in Pyjamas

См. также 

World Cyber Games
 Electronic Sports World Cup
 Киберспорт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт организации SK-Gaming 
  

Киберспортсмены Швеции
Профессиональные игроки в Counter-Strike